22-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил 18 — 21 июля 2013 года на стадионе имени Рауля Гуидобальди в Риети (Италия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1994 года рождения и моложе.

На старт в 44 дисциплинах чемпионата вышли 1010 легкоатлетов (550 юношей и 460 девушек) из 46 стран Европы.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки 

 29 июня 2016 года ИААФ подтвердила дисквалификацию российской бегуньи на длинные дистанции Алёны Кудашкиной. Спортсменка была отстранена от соревнований на 2 года и 6 месяцев на основании показателей биологического паспорта. Все её результаты с 9 июля 2012 года были аннулированы, в том числе третье место на юниорском чемпионате Европы 2013 года в беге на 5000 метров с результатом 16.08,12.

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие легкоатлеты из 46 стран Европы.

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 28 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 2013 года
Спорт в Италии в 2013 году
2013 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
лёгкая атлетика юниоры
Спортивные соревнования в Лацио